Syncladium är ett släkte av svampar. Syncladium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Syncladium